Boiling Point - I nuovi gangster (3-4 x jūgatsu) – film del 1990 diretto da Takeshi Kitano
 Limite estremo (Boiling Point) – film del 1993 diretto da James B. Harris
 Boiling Point – EP di Tech N9ne del 2012
 Boiling Point - Il disastro è servito (Boiling Point) – film del 2021 diretto da Philip Barantini